Peter Dietschi ist der Name folgender Personen:

* Peter Dietschi (Politiker) (1830–1907), Schweizer Redaktor, Verleger und Politiker (FDP) 
 Peter Dietschi (Diplomat) (* 1930), Schweizer Diplomat